Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Triumph nach dem englischen Wort für Triumph:

 HMS Triumph (1764) war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen und 1.825 Tonnen Verdrängung, das 1764 in Woolwich vom Stapel lief. Sie nahm am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und an den Revolutionskriegen teil, wurde ab 1813 im Hafendienst, ab 1830 als stationäres Hospital- und Quarantäneschiff in Milford verwendet und 1850 endgültig außer Dienst gestellt.
 Ein Linienschiff zweiter Klasse mit 91 Kanonen wurde 1862 als HMS Triumph auf Kiel gelegt. Das Schiff wurde in HMS Prince Consort umbenannt und als Panzerfregatte fertiggestellt.
 HMS Triumph (1870) war ein Panzerschiff der Swiftsure-Klasse, das 1870 vom Stapel lief. Sie wurde 1904 in HMS Tenedos, 1912 in HMS Indus und 1915 in HMS Algiers umbenannt und 1921 zum Abwracken verkauft.
 HMS Triumph (1903) war ein Schlachtschiff einer weiteren Swiftsure-Klasse mit 11.985 Tonnen Verdrängung, das 1903 vom Stapel lief und 1915 bei den Dardanellen durch das deutsche U-Boot U 21 versenkt wurde, wobei 73 Besatzungsmitglieder starben.
 HMS Triumph (N18) war ein U-Boot der T-Klasse, das 1938 vom Stapel lief und 1942 aus unbekannten Gründen – möglicherweise durch einen Seeminentreffer – vor der Küste Griechenlands verloren ging. Hierbei starben alle 59 Besatzungsmitglieder.
 HMS Triumph (R16) war ein leichter Flugzeugträger der Colossus-Klasse, der 1944 vom Stapel lief, u. a. im Koreakrieg zum Einsatz kam und 1981 verschrottet wurde.
 HMS Triumph (S93) ist ein U-Boot der Trafalgar-Klasse, das 1990 vom Stapel lief und – als Abschussbasis für Cruise-Missiles – am Krieg in Afghanistan beteiligt war.

Weblinks 
 Triumph (1764)
 Triumph /Prince Consort (1810)
 Triumph (1870)
 Triumph (1903)
 Fleet Air Arm Archive: HMS Triumph (1944)}

Triumph

ja:トライアンフ